Hashimi ist der Familienname folgender Personen:

 Bashir Al-Hashimi (* 1961), Informationstechniker
 Hisham al-Hashimi (1973–2020), irakischer Historiker, Publizist und Experte für Sicherheit, Extremismus und terroristische Gruppierungen
 Mohamed Al-Hashimi (* 1965), omanischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Haschimi